Дубовый Лог — название населённых пунктов в Белоруссии:

Витебская область 
 Дубовый Лог — деревня в Чашникском районе.

Гомельская область 
 Дубовый Лог — деревня в Добрушском районе.

Минская область 
 Дубовый Лог — деревня в Березинском районе.
 Дубовый Лог — деревня в Веселовском сельсовете Борисовского района.
 Дубовый Лог — деревня в Гливинском сельсовете  Борисовского района.
 Дубовый Лог — деревня в Червенском районе.

Могилёвская область 
 Дубовый Лог — посёлок в Славгородском районе.